Иоганна Елизавета Баден-Дурлахская (; ) — принцесса Баден-Дурлахская, в замужестве герцогиня Вюртембергская.

Биография 
Иоганна Баден-Дурлахская — третий выживший ребёнок в семье Фридриха VII Магнуса, маркграфа Баден-Дурлаха, и его супруги Августы Марии Гольштейн-Готторпской.

В 1697 году Иоганна вышла замуж за герцога Эберхарда Людвига Вюртембергского, сына Вильгельма Людвига Вюртембергского и Магдалены Сибиллы Гессен-Дармштадтской. У маркграфов Баден-Дурлаха не было представительного дворца, поэтому свадьбу праздновали при баденском дворе в Базеле. После рождения сына Фридриха Людвига супруги проживали раздельно. Состоя на военной службе, Эберхард Людвиг редко бывал в Штутгарте. В 1704 году он принял участие в Гохштедтском сражении и впоследствии был назначен главнокомандующим рейнской армии. В 1707 году он получил звание фельдмаршала швабских войск во время Войны за испанское наследство. Иоганна Елизавета, воспитанная в пиетистских традициях, проживала в Старом дворце в Штутгарте.

Эберхард Людвиг первым из вюртембергских герцогов обзавёлся фавориткой, уроженкой Мекленбурга Вильгельминой фон Гревениц (1686—1744). В 1707 году Эберхард Людвиг вступил с ней в морганатический брак. По жалобе, поданной Иоганной Елизаветой императору Карлу VI, брак был аннулирован, а Вильгельмина фон Гревениц была отправлена в ссылку в Швейцарию, куда за ней последовал Эберхард Людвиг.

В 1710 году супруг Иоганны Елизаветы вернулся в Вюртемберг после того, как Вильгельмина фон Гревениц вступила в фиктивный брак с графом фон Вюрбеном, позволявший ей переехать в Вюртемберг. Эберхард Людвиг проживал с ней в Людвигсбурге. Иоганна Елизавета оставалась в Штутгарте и не давала мужу развода. В 1731 году умер их сын, наследный принц Фридрих Вильгельм, и власть в Вюртемберге могла перейти к католической побочной линии. Герцог Эберхард Людвиг разорвал свои отношения с Гревениц, чтобы произвести на свет наследника с законной супругой. Этим планам не было суждено сбыться в силу возраста супругов и смерти герцога, последовавшей в 1733 году.

Иоганна Елизавета пережила мужа более чем на 20 лет. Она проживала во дворце Кирххайм и умерла в 1757 году находясь на водолечении в Штеттене в Ремстале. Похоронена в церкви Людвигсбургской резиденции.

Потомки 
 Фридрих Людвиг (1698—1731), женат на Генриетте Марии Бранденбург-Шведтской (1702—1782)

Предки

Примечания

Литература 
 Hansmartin Decker-Hauff: Frauen im Hause Württemberg. Hrsg. von Wolfried Setzler, Volker Schäfer, Sönke Lorenz und Andreas Schmauder, S. 125 ff. (Die baden-württembergische Kreuzhochzeit), ISBN 3-87181-390-7
 Bernd Wunder: Herzog Eberhard Ludwig. In 900 Jahre Haus Württemberg, hrsg. von Robert Uhland, ISBN 3-17-008930-7
 Michel Huberty, Alain Giraud e F e B. Magdeleine Le Perreux, L' Allemagne Dynastique, 1976

Ссылки 
 Краткая биография

Баденские принцессы
Герцогини Вюртембергские